Early One Morning ist ein altes englisches Volkslied.

Text 

Early one morning,
Just as the sun was rising,
I heard a maid sing,
In the valley below.

Refrain:
Oh, don't deceive me, 
Oh, never leave me,
How could you use
A poor maiden so?

Remember the vows,
That you made to your Mary,
Remember the bow'r,
Where you vowed to be true,

Refrain

Oh Gay is the garland,
And fresh are the roses,
I've culled from the garden,
To place upon thy brow.

Refrain

Thus sang the poor maiden,
Her sorrows bewailing,
Thus sang the poor maid,
In the valley below.

Refrain

Alternativer Text 

Early one morning, just as the sun was rising,
I heard a young maid sing in the valley below:
"Oh don't deceive me, Oh never leave me,
How could you use a poor maiden so?

"Remember the vows that you made to me truly;
Remember how tenderly you nestled close to me.
Gay is the garland, fresh are the roses
I've culled from the garden to bind over thee.

"Here I now wander alone as I wonder
Why did you leave me to sigh and complain?
I ask of the roses, why should I be forsaken?
Why must I here in sorrow remain?

"Through yonder grove, by the spring that is running,
There you and I have so merrily played,
Kissing and courting and gently sporting,
Oh, my innocent heart you've betrayed!

"How could you slight so a pretty girl who loves you,
A pretty girl who loves you so dearly and warm?
Though love's folly is surely but a fancy,
Still it should prove to me sweeter than your scorn.

"Soon you will meet with another pretty maiden,
Some pretty maiden, you'll court her for a while;
Thus ever ranging, turning and changing,
Always seeking for a girl that is new."

Thus sang the maiden, her sorrows bewailing;
Thus sang the poor maid in the valley below:
"Oh don't deceive me, Oh never leave me,
How could you use a poor maiden so?"

Bekanntheitsgrad 

Das Volkslied ist vor allem bekannt, weil es in vielen Arrangements wie zum Beispiel dem BBC Radio 4 UK Theme von Fritz Spiegl vorkommt, das bis 2006 jeden Morgen bei BBC Radio gespielt wurde. Ein weiteres bekanntes Arrangement des Songs ist von dem britischen Komponisten Benjamin Britten.

Außerdem wurde es im Kinderprogramm  The Friendly Giant als Titelmelodie verwendet. 

The King’s Singers singen es auf ihrem Album, Watching the White Wheat. Eine esoterische Version des Liedes, arrangiert und gesungen von Jim Moray wurde für die Best Traditional Song Kategorie bei den BBC Radio 2 Folk Awards im Jahr 2004 nominiert.

Das Lied wurde auch in vielen Fernsehserien und Filmen verwendet. Samantha sang es in Verliebt in eine Hexe und Pernell Roberts (Adam Cartwright) in der Fernsehserie Bonanza ("Die Werbung um Abigail Jones"). Early One Morning war auch das Volkslied, welches das Urböse benutzte um Spike (Buffy – Im Bann der Dämonen) dazu zu bringen Menschen zu töten, trotz seines Chips und seiner Seele.
Diese Version des Liedes wird von Nana Mouskouri gesungen.

In Die Ritter der Kokosnuß, wird Early One Morning im Hintergrund des Anfangs der Geschichte von Sir Launcelot gespielt, kurz bevor sein Assistent "tödlich" von einem Pfeil verwundet wird.

Weblinks 

 Early One Morning - MIDI

Volkslied